Асоціації були об'єктом вивчення протягом багатьох століть. Їх аналізом займалися філософи, психологи, лінгвісти. У сучасній науці термін «асоціація» використовується в усіх сферах життєдіяльності людини і є суб'єктивним образом існуючих поза свідомістю людини зв'язків між явищами і предметами реального світу.

Асоціація:

 Асоціація (біологія) — основна систематична одиниця класифікації рослинних угруповань або угруповань мікроорганізмів.
 Асоціація (суспільство) — союз, спілка, товариство, об'єднання для досягнення спільної мети.
 Господарська асоціація — організаційно-правова форма об'єднань підприємств.
 Асоціація (речовини) — сполучення, з'єднання чого-небудь в одне ціле.
 Асоціація (психологія) — поняття, що спадає на думку при згадуванні іншого поняття.
 * Метод вільних асоціацій — психоаналітичний метод.
 * Асоціативна психологія — напрям в психології.
 * Асоціативний експеримент — прийом, спрямований на вияв асоціацій, які склалися в індивіда у його попередньому досвіді.
 Метод вільних асоціацій або асоціативний експеримент першими застосували Френсіс Гальтон і Вільгельм Вундт в 80-х роках 19 століття з метою дослідження психічних процесів. На початку ХХ століття Е. Крепелін, З. Фрейд і К. Юнг почали застосовувати його в психіатрії для вивчення несвідомого. Суть методу в цьому випадку складався в швидкому спонтанному відповіді першим, які прийшли в голову словом на пред'явлене «слово - стимул». Універсальність асоціативних процесів послужила причиною прикладного застосування даного методу в 70-х роках ХХ століття в менеджменті, бізнесі, рекламі і винахідницькому творчості.

Див. також 
 Конотація і детонація

Примітки